Personen:
Don Carlos I: Carlos van Spanje (1545-1568), zoon van Filips II
Don Carlos II: Carlos María Isidro de Borbón (1788-1855), Carlistisch troonpretendent (Carlos (V); "Karel V")
Don Carlos III: Carlos Luis de Borbón (1818-1861), Carlistisch troonpretendent (Carlos (VI); "Karel VI")
Don Carlos IV: Carlos María de los Dolores de Borbón (1848-1909), Carlistisch troonpretendent (Carlos (VII); "Karel VII")
Carlos van Bourbon (1938-2015), infante van Spanje
Don Carlos (zanger) (1952), Jamaicaans reggaeartiest

Kunst:
Don Carlos (Schiller), treurspel van Schiller uit 1787 gebaseerd op het leven van Don Carlos I
Don Carlos (Verdi), opera van Verdi uit 1867 naar het werk van Schiller

Geografie:
Don Carlos (Bukidnon), gemeente in de Filipijnse provincie Bukidnon